

Geografia 
 Graça – comune nello Stato del Ceará, Brasile
 Graça – antica freguesia di Lisbona, Portogallo

Persone 
 Carlos Silveira da Graça – calciatore capoverdiano
 Emidio Graça – calciatore portoghese
 Jaime Graça – calciatore portoghese
 João Carlos Reis Graça – calciatore portoghese
 João Graça – calciatore portoghese
 Marvin da Graça – calciatore lussemburghese di origini capoverdiane
 Ricardo Graça – calciatore brasiliano

Altro 
 Graça – variante portoghese del nome Grazia
 Igreja da Graça – edificio religioso a Santarém, Portogallo